NHI ist die Abkürzung von:
 NHIndustries
 Nova Hrvatska Inicijativa, siehe Neue Kroatische Initiative
 Neue Hanse Interregio, siehe Niedersächsische Europapolitik

Außerdem ist CH NHI, der UN/LOCODE von Niederhasli in der Schweiz.

Nhi ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Nhi

NHI